О турне текущего сезона см. Турне четырёх трамплинов 2022/2023
«Турне четырёх трамплинов» () — одно из наиболее престижных и популярных соревнований в мире прыжков с трамплина. Проводится с 1952 года ежегодно в дни новогодних праздников. Аренами соревнований являются трамплины в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене и австрийских Инсбруке и Бишофсхофене. Результаты, показанные летающими лыжниками в этих соревнованиях, идут в зачёт Кубка мира.

Трамплины

Система соревнования 
На «Турне»-1996/97 была впервые применена так называемая нокаут-система проведения этапов. Этапы состоят из двух попыток, и для того, чтобы получить возможность совершить второй прыжок, недостаточно просто показать один из лучших результатов в первой попытке.

50 участников, разбиваются на 25 пар. 25 победителей этих «дуэлей» и 5 проигравших с наилучшими результатами отбираются во вторую попытку. Так определяются тридцать прыгунов, которые разыгрывают победу на этапе. Теоретически возможно, что спортсмен, показавший, например, 12-й результат, может не пройти во вторую попытку, если он проиграл «дуэль» своему конкуренту; в то время как участник с 49-м результатом может готовиться ко второму прыжку, если результат у его «дуэлянта» ниже. Впрочем, для уменьшения фактора случайности, спортсмены разбиваются на пары исходя из итогов квалификации, которая проходит за день до соревнований: победитель квалификации против занявшего 50-е место, 2-й против 49-го и т. д., поэтому, для прыгунов важно не просто пройти квалификацию, но и показать там максимально возможный результат.

Если квалификация отменяется, например, из-за погодных условий, и переносится на соревновательный день, то этап проводится по обычной кубковой системе. Так, на «Турне»-2007/08 нокаут-система применялась только в Оберстдорфе.

Победитель в общем зачёте «Турне четырёх трамплинов» определяется по сумме очков, которые складываются из дальности и судейских оценок, набранных на каждом из четырёх этапов. Текущий лидер общего зачёта «Турне» выступает в синей майке. Наряду с золотой майкой лидера на «Турне четырёх трамплинов» присутствует также жёлтая майка лидера общего зачёта Кубка мира.

Победители 

Примечания
 Единственный раз в истории, в сезоне-2005/06 победителями «Турне» были объявлены два спортсмена — Янне Ахонен и Якуб Янда.

 В следующих «Турне» нарушался традиционный порядок этапов:
 1952/53: первый этап — Гармиш-Партенкирхен, второй — Оберстдорф,
 1956/57, 1961/62, 1962/63: второй этап — Инсбрук, третий — Гармиш-Партенкирхен,
 1971/72: второй этап — Инсбрук, третий — Оберстдорф,
 2007/08, 2021/22: этап в Инсбруке не состоялся из-за непогоды, два этапа прошли в Бишофсхофене.

 В «Турне» 2013/14 финальный раунд этапа в Инсбруке отменён из-за непогоды; результаты определены по итогам дуэлей.

Статистика и факты

Лидеры по победам на отдельных этапах

Победы по странам

Рекордсмены 
 Наибольшее количество раз «Турне четырёх трамплинов» выигрывал финн Янне Ахонен — 5 побед в сезонах 1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06 и 2007/08. Йенс Вайсфлог (ГДР, Германия) стал первым летающим лыжником, одержавшим четыре победы. Ему также принадлежит рекорд по числу выигранных этапов — 10. Трёхкратными победителями «Турне» являются Хельмут Рекнагель (ГДР),  Бьёрн Виркола (Норвегия) и Камиль Стох (Польша), причём Виркола остаётся единственным спортсменом, побеждавшим на трёх «Турне» подряд.
 За всю историю лишь трём спортсменам удалось выиграть все четыре этапа в рамках одного «Турне». Первым это достижение установил немец Свен Ханнавальд в сезоне-2001/02, в сезоне 2017/18 такого же результата добился поляк Камиль Стох, а спустя год четыре победы одержал японец Рёю Кобаяси.
 8 раз победу в общем зачёте одерживал спортсмен, не выигравший ни одного этапа.
 По итогам 49-го «Турне» (2000/01) Адам Малыш опередил своего ближайшего конкурента, Янне Ахонена, на 104,4 очка, установив рекорд по максимальному отрыву победителя от второго призёра в общем зачёте.
 Наибольшее число «Турне» выиграли представители Германии (включая ГДР и ФРГ до 1990 года), Финляндии и Австрии — по 16. 11 побед у летающих лыжников из Норвегии, 5 — у представителей Польши, 3 — у прыгунов из Японии, 2 — у представителей Словении, по одной — у спортсменов СССР, Чехии и Чехословакии.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Турне четырёх трамплинов: победители, рекорды, интересные факты